

Дахова — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Дахова — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства